Sanae Nakazawa est un personnage du manga Captain Tsubasa (Olive et Tom en version française) de Yôichi Takahashi. Elle se nomme Patty Gadsby dans la version française de cette même série.

Au début de la série, elle est supportrice de l'équipe Nankatsu, avec trois autres copains à elle. 

Elle encourage l'équipe à chaque match, même dans les moments difficiles. 

Parfois elle doit faire des kilomètres pour aller aux matchs. Ensuite elle tombe amoureuse de Tsubasa Ohzora, mais lui ne remarque pas l'amour que celle-ci a pour lui. Sanae a une forte personnalité. Derrière son apparence douce se cache une jeune femme au caractère bien trempé. Elle peut devenir jalouse lorsqu'une fille s'approche de Tsubasa, mais elle n'hésite pas à le défendre et est capable de se battre avec quiconque touchera à un seul de ses cheveux de manière violente (elle a failli se battre avec Kôjiro Hyûga lors de la finale entre Nankatsu & Meiwa, mais est retenue par Tarô Misaki et Teppei Kisugi).

Dans le dernier volume de la série World Youth, Tsubasa demandera Sanae en mariage. Les dernières pages nous montrent les réactions des différents personnages en recevant la photo de mariage. Golden-23 nous apprend aussi que Sanae est enceinte.

Nakasawa, Sanae